3 miejscowości w Polsce:
 Borzyszkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie sępoleńskim, w gminie Więcbork
 Borzyszkowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Darłowo
 Borzyszkowo – osada leśna w województwie zachodniopomorskim, w powiecie sławieńskim, w gminie Sławno